Un référentiel est, de manière générale, un ensemble structuré d’information ou encore un système de référence liée à un champ de connaissance, notamment en vue d'une pratique ou d'une étude, et dans lequel se trouvent des éléments de définitions, de solutions, de pratiques ou autres sujets relatifs de ce champ de connaissance.

Un référentiel peut référer notamment à :

 Référentiel, , est le contenu d'un diplôme

 Référentiel, en physique (plus particulièrement en mécanique), référence que l'on utilise pour décrire un mouvement (trajectoire)
 Référentiel, ensemble structuré de recommandations ou de bonnes pratiques utilisées pour le management du système d'information
 Référentiel, en informatique, ensemble de bases de données contenant les  d'un système d'information

 Référentiel, pour l'analyse multiréférentielle, méthode d'étude. Ce peut être une méthode de construction de dispositif de recherche, une méthode de construction du discours en aval de l’observation, etc. Par exemple l’herméneutique, l’explication, l’approche compréhensive, sont des référentiels pour les disciplines positives et les sciences de l’homme
 Référentiel, dans l'archéologie du savoir de Michel Foucault, processus énonciatif qui permet de différencier
 Référentiel de compétences, dans les ressources humaines, liste descriptive des compétences nécessaires pour une fonction, un métier
Référentiel méthodologique, ensemble structuré de recommandations ou de bonnes pratiques utilisées, de définition, de méthodes, etc. dans un champ de pratique spécifique.
 Référentiel en psychanalyse
Homonymie